«Женщины в беде» () — американская кинокомедия 2009 года режиссёра Себастьяна Гутьерреса. В главных ролях снялись Карла Гуджино, Конни Бриттон, Эммануэль Шрики и Марли Шелтон.

Теглайн фильма: High Hopes, High Anxiety, High Heels.

Сюжет 
Фильм посвящён шести женщинам из Лос-Анджелеса, жизни которых переплетаются в течение 24 часов.

Порноактриса Электра Люкс (Карла Гуджино) обнаруживает, что она беременна. Выходя из офиса своего врача, она застревает в лифте с Дорис (Конни Бриттон), сестрой Эдди (Кейтлин Китс). Эдди посещает психотерапевта Максин (Сара Кларк), и при этом спит с мужем Максин. Узнав об измене мужа от пациентки Шарлотты (дочери Дорис и приёмной дочери Эдди), Максин выбегает на улицу и садится в автомобиль. Холли и Бэмби — проститутки, их преследуют бандиты, пришедшие к их клиенту. Стюардесса Кора (Марли Шелтон) считает себя объектом привязанности рок-звезды Ника (Джош Бролин). Шесть женщин. Всех их объединяет одна вещь — проблема. Пути этих женщин случайным образом пересекаются, и такая встреча чем-то помогает каждой из них.

В ролях 
 Карла Гуджино — Электра Люкс
 Эдрианн Палики — Холли Рокет
 Конни Бриттон — Дорис
 Марли Шелтон — Кора
 Кэмерон Ричардсон — Дерби
 Гарселль Бове — Мэгги
 Элизабет Беркли — Трейси
 Эммануэль Шрики — Бемби Сара Кларк — Максин Саймон Бейкер — Трэвис Джозеф Гордон-Левитт — Берт Риа Килстедт — Рита Кетлин Китс — Эдди Ксандер Беркли — ФростКейтлин Китс — Адди Хантер, сестра ДорисИзабелла Гутьеррес — Шарлотта, 13-летняя девочка, дочь ДорисДжош Бролин — Ник Чапел, рок-звезда (барабанщик и автор песен), пассажир самолет.Лорен Кац — Тара, одна из тех, кто разговаривает с терапевтомПол Касселл — Джей, один из людей, разговаривающих с терапевтомГрег Лорен — пожарныйСаманта Шелтон — певица в Ruby's Caribbean (бар)Антонио Гранья — Джимбо, мафия Производство и сиквел 
Режиссёром фильма стал Себастьян Гутьеррес. Съёмки картины проходили в Лос-Анджелесе. Премьера фильма прошла на Кинофестивале в Техасе. В прокат фильм вышел 13 ноября 2009 года. Позже был снят сиквел «Электра Люкс». Режиссёром и сценаристом остался Себастьян Гутьеррес. В картине снялись Карла Гуджино, Джозеф Гордон-Левитт, Тимоти Олифант, Алисия Сильверстоун и Джастин Кёрк.

 Критика 
Фильм имеет, в основном, отрицательные отзывы критиков. В Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 29 % на основе 21 отзыва критиков. На Metacritic фильм получил рейтинг в 43 % положительных отзыва. Джон Дефор из «The Hollywood Reporter» написал: «Сценарий Гутьеррееса конечно не сравним с Альмодоваром, но героини очень забавны».

 Примечания 

 Ссылки 
 
 Elektra Luxx’s blog entry about Women in Trouble, from a promotional blog for Women in Trouble'' and related films

Кинокомедии 2009 года
Кинокомедии США
Фильмы о съёмках порнографии
Фильмы Себастьяна Гутьерреса
Независимые фильмы США
Фильмы США 2009 года